Punggur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Punggur, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Punggur, distrikt, Lampung, 

Robotskapade Indonesienförgreningar